Royaume de Finlande (1742),
 Royaume de Finlande (1918).

Voir aussi : Monarchie finlandaise.